Odontocetele (Odontoceti) este un subordin de cetacee cu dinți și fără fanoane, reprezentate prin delfini și cașaloți. Dinții sunt simpli, alungiți, mai mult sau mai puțin uniformi. Numărul lor obișnuit este de 8-15 într-o jumătate de falcă, dar unele specii n-au în total decât doi sau patru dinți, în schimb la alte specii sunt numeroși și la delfinul comun ajunge până la 260. Odontocetele au craniul asimetric, partea dreaptă fiind mai mare și ca urmare fața este mai mult sau mai puțin asimetrică. În frunte au o cocoașă de țesut gras. Nările sunt unite și au o singură deschidere nazală exterioară. Membrele sunt pentadactile. Câteva coaste au două articulații cu vertebrele. Cecul intestinal lipsește; nervul olfactiv de asemenea.  

Acest subordin conține 8 familii, dintre care una dispărută (Squalodontidae): :
 Familia Delphinidae
 Familia Monodontidae
 Familia Phocoenidae (marsuini)
 Familia Physeteridae (Unii autori separă genul Kogia în familia Kogiidae)
 Familia Platanistidae
 Familia Iniidae (Unii autori separă genul Pontoporia în familia Pontoporiidae, iar genul Lipotes în familia Lipotidae)
 Familia Ziphiidae
 Familia †Squalodontidae

Etimologie
Numele Odontoceti provine din limba greacă, unde ὀδόντο- odonto înseamnă „dinte” și κῆτος cetos „animal marin mare”.

Taxonomie 
 Ordinul Cetacea
 Subordinul Odontoceti
 Suprafamilia Delphinoidea
 Familia Delphinidae
 Subfamilia Delphininae
 Genul Delphinus
 Delphinus delphis
 Delphinus capensis
 Delphinus tropicalis
 Genul Lagenodelphis
 Lagenodelphis hosei
 Genul Sousa
 Sousa teuszi
 Sousa plumbea
 Sousa chinensis
 Genul Stenella (sin. Clymenia, Micropia, Fretidelphis, Prodelphinus)
 Stenella attenuata
 Stenella frontalis
 Stenella longirostris
 Stenella clymene
 Stenella coeruleoalba
 Genul Tursiops
 Tursiops truncatus
 Tursiops aduncus
 Tursiops australis
 Subfamilia Lissodelphininae
 Genul Cephalorhynchus (sin. Eutropia)
 Cephalorhynchus commersonii
 Cephalorhynchus eutropia
 Cephalorhynchus heavisidii
 Cephalorhynchus hectori
 Genul Lissodelphis (sin. Tursio, Leucorhamphus)
 Lissodelphis borealis
 Lissodelphis peronii
 Subfamilia Orcininae
 Genul Feresa
 Feresa attenuata
 Genul Globicephala (sin. Sphaerocephalus, Globiceps, Globicephalus)
 Globicephala melas
 Globicephala macrorhyncus
 Genul Grampus (sin. Grampidelphis, Grayius)
 Grampus griseus
 Genul Orcaella
 Orcaella brevirostris
 Orcaella heinsohni
 Genul Orcinus (sin. Orca, Ophysia, Gladiator)
 Orcinus orca
 Genul Peponocephala
 Peponocephala electra
 Genul †Platalearostrum
† Platalearostrum hoekmani
 Genul Pseudorca (sin. Neorca)
 Pseudorca crassidens
 Subfamilia Stenoninae
 Genul Sotalia (sin. Tucuxa)
 Sotalia fluviatilis
 Sotalia guianensis
 Genul Steno (sin. Glyphidelphis, Stenopontistes)
 Steno bredanensis
 Subfamilia incertae sedis
 Genul Lagenorhynchus
 Lagenorhynchus albirostris
 Lagenorhynchus acutus
 Lagenorhynchus obliquidens
 Lagenorhynchus obscurus
 Lagenorhynchus australis
 Lagenorhynchus cruciger
 Familia Monodontidae
 Subfamilia Delphinapterinae
 Genul Delphinapterus
 Delphinapterus leucas – Delfinul alb sau Beluga
 Subfamilia Monodontinae
 Genul Monodon
 Monodon monoceros – Narvalul
 Familia Phocoenidae
 Subfamilia Phocoeninae
 Genul Neophocaena (sin. Meomeris)
 Neophocaena phocaenoides
 Genul Phocoena (sin. Australophocaena, Acanthodelphis)
 Phocoena phocaena
 Phocoena sinus
 Phocoena dioptrica
 Phocoena spinipinnis
 Subfamilia Phocoenoidinae
 Genul Phocoenoides
 Phocoenoides dalli
 Suprafamilia Inioidea
 Familia Iniidae
 Genul Inia
 Inia boliviensis
 Inia geoffrensis
 Familia Pontoporiidae
 Genul Pontoporia
 Pontoporia blainvillei
 Suprafamilia Platanistoidea
 Familia Platanistidae — Platanistide 
 Genul Platanista
 Platanista gangetica — Delfinul Gangelui sau Susu
 Platanista minor — Delfinul de Indus
 Familia †Squalodontidae
 Genul †Eosqualodon
 Genul †Macrophoca
 Genul †Neosqualodon
 Genul †Phoberodon
 Genul †Phocodon
 Genul †Smilocamptus
 Genul †Squalodon (sin. Arionius, Crenidelphinus, Kelloggia, Rhizoprion)
 Genul †Tangaroasaurus
 Suprafamilia Lipotoidea
 Familia Lipotidae
 Genul Lipotes
 Lipotes vexillifer
 Suprafamilia Physeteroidea
 Familia Kogiidae
 Genul Kogia
 Kogia sima – Cașalotul pitic 
 Kogia breviceps – Cașalotul mic
 Familia Physeteridae
 Genul Physeter
 Physeter macrocephalus – Cașalotul sau Cașalotul mare 
Suprafamilia Ziphioidea
 Familia Ziphiidae
 Subfamilia Berardiinae
 Genul Berardius
 Berardius arnuxii
 Berardius bairdii
 Subfamilia Hyperoodontinae
 Genul Hyperoodon
 Hyperoodon ampullatus
 Hyperoodon planifrons
 Genul Indopacetus
 Indopacetus pacificus
 Genul Mesoplodon
 Mesoplodon hectori
 Mesoplodon mirus
 Mesoplodon europaeus
 Mesoplodon bidens
 Mesoplodon grayi
 Mesoplodon peruvianus
 Mesoplodon bowdoini
 Mesoplodon bahamondi
 Mesoplodon carlhubbsi
 Mesoplodon ginkgodens
 Mesoplodon stejnegeri
 Mesoplodon layardii
 Mesoplodon densirostris
 Mesoplodon perrini
 Subfamilia Ziphiinae
 Genul Tasmacetus
 Tasmacetus shepherdi
 Genul Ziphius
 Ziphius cavirostris

Arbore filogenetic

Note

Legpturi externe 

 Odontoceti de la "Fauna ibérica; mamíferos". Ángel Cabrera Latorre. 1914.